Бер Вали има више значења:
 Бер Вали (округ Алпајн, Калифорнија)
 Бер Вали (округ Марипоса, Калифорнија)